Jméno a příjmení Josef Engel má více nositelů:

 Josef Engel (architekt) (1819–1888) – architekt, spjatý se Lvovem
 Josef Engel (politik) (1830–1900) – českoněmecký podnikatel a politik, starosta Olomouce 
 Josef Engel (zápasník) (* 1942) – československý reprezentant v zápasu